Schimmelreiter steht für:

 Schimmelreiter (Sagengestalt), eine norddeutsche Sagengestalt
 eine Sagengestalt in Meßstetten, siehe Burg Hossingen #„Schimmelreiter und Burggarten“
 eine österreichische Brandstifterin, genannt Schimmelreiter Lena, siehe Magdalena Schönauer
 Der Schimmelreiter, Novelle (1888) von Theodor Storm
 Der Schimmelreiter (1934), deutscher Spielfilm von Hans Deppe und Curt Oertel
 Der Schimmelreiter (1978), deutscher Spielfilm von Alfred Weidenmann
 Der Schimmelreiter (1984), deutsch-polnischer Spielfilm von Klaus Gendries
 Die Schimmelreiter, deutscher Spielfilm (2008) von Lars Jessen